José María Álvarez puede referirse a:

 José María Álvarez (1942-), escritor español (murciano);
 José María Álvarez Blázquez (1915-1985), escritor español (gallego) - de la generación de 1936;
 José María Álvarez de Sotomayor (1880-1947), escritor español (almeriense);
 José María Álvarez de Toledo y Gonzaga (1756-1796), noble español - XV Duque de Medina Sidonia, mecenas de Goya;
 José María Álvarez del Manzano (1937-), político español - alcalde de Madrid (durante 1991-2003);
 José María Álvarez Mendizábal (1891-1965), político español - Ministro de Agricultura (durante 1935-1936).

en:José María Álvarez